Баша́ров — фамилия.

Известные носители 
 Башаров, Марат Алимжанович (род. 1974) — российский актёр и телеведущий.
 Башаров, Ринат Ахкаметдинович (1942—2007) — советский и российский оперный певец, преподаватель.

См. также